Чокто — округ (графство) у штаті Алабама, США.
 Чокто — округ (графство) у штаті Міссісіпі, США.
 Чокто — округ (графство) у штаті Оклахома, США.